Ел Сусирио има више значења:

 Ел Сусирио, Сесар Гутијерез (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сусирио (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику